Melchior est un nom propre ou plus rarement un nom commun.

Culture et société

Consommation 
 Un melchior est une bouteille de vin de Bordeaux d’une contenance de .

Littérature 
 Melchior est une nouvelle romantique de George Sand, publiée en 1832.

Anthroponyme

Tradition chrétienne 
 Melchior est le nom d’un des trois Rois mages.

Prénom 
Melchior est un prénom masculin.

Patronyme 

 Arne Melchior (1924-), homme politique danois ;
 Cyrille Melchior (1961 -), est un homme politique français ;
 Ernst Melchior (1920-1978), footballeur et entraîneur autrichien ;
 Georges Melchior (1889 -1944), acteur français ;
 Graziella Melchior (1960-), femme politique française ;
 Hans Böchmann Melchior (1773-1831), naturaliste danois ;
 Hans Melchior (1894-1984), botaniste allemand ;
 Johann Peter Melchior (1747-1825), sculpteur allemand ;
 Judy-Ann Melchior (1986-), cavalière belge ;
 Jules Melchior (1844-1908), vice-amiral ;
 Karen Melchior (1980-), femme politique danoise ;
 Lauritz Melchior (1890-1973), ténor américano-danois ;
 Michaël Melchior (1954-), homme politique et parlementaire israélien ;
  ;
 Simone Melchior (1919-1990), épouse et partenaire de l’explorateur Jacques-Yves Cousteau ;
 Melchior, ou Melchorejo, un interprète de Cortés.

Toponyme 

 l'archipel Melchior, ou les Îles Melchior (du nom de l'amiral Jules Melchior), un groupe d'îles australes dans l'archipel des Îles Palmer, en Antarctique ;
 la base Melchior, une base scientifique argentine établie dans les Îles Melchior ;
 le rio Melchior, un cours d'eau du District fédéral, au Brésil.

Patronyme lorrain